Созур Курманович Баграев (, 18 июля 1888 год, село Христиановское — 29 июля 1928 год, там же) — осетинский поэт.

Биография 
Родился 18 июля 1888 года в бедной крестьянской семье в селе Христиановское. В 1904 году окончил начальную школу в родном селе в возрасте 18 лет. Из-за трудного материального положения своей семьи не мог продолжить своего образования. В 1908 году, уклоняясь от призыва в армию, скрылся в горах. В этом же году написал своё первое стихотворение «Зӕрди дуар». После смерти отца, который был единственным кормильцем семьи, возвратился домой. В 1914 году после начала Первой мировой войны был призван в армию. Служил в Осетинском конном дивизионе.

Будучи военнослужащим, стал заниматься литературным творчеством. Во время своей службы написал известные антивоенные стихотворения «Хӕфсӕ» (Лягушка), «Къазармай» (В казарме), «Нӕ мӕрдтӕн» (Погибшим) и «Ӕнбӕтллтӕн» (Товарищам).

В 1916 году бежал с фронта и долгое время скрывался в горах. В октябре 1918 года вступил в осетинскую революционно-демократическую партию «Кермен» и в 1919 году — в ВКП(б).

Воевал в составе партизанского отряда против военных формирований генерала Андрея Шкуро. После установления советской власти в Осетии работал в различных учреждениях родного села.

С конца 1920 года заболел туберкулёзом и на долгое время был прикован к постели. В начале 1925 года у него наступило улучшение и он возвратился на некоторое время к литературной деятельности. Скончался 29 июля 1928 года в селе Христиановское.

Сочинения 
 Зӕрди дуар, поэтический сборник, Дзауджикау, 1926

Литература 
 Писатели советской Осетии. Составители: Ф. Гаглоев, Н. Джусоев — Сталинир, 1957
 Созур Баграев// Ардасенов Х., Очерк истории осетинской литературы, Ордңоникидзе, 1959, стр. 241—242
 Баграев Созур Курманович// Бибоева И. Г., Казиты М. Р., Писатели Осетии, библиографический справочник, Владикавказ, Ир, 2015, стр. 95 — 97, ISBN 978-5-7534-1499-01

Ссылки 
 Биографические сведения и творчество
 БАГЪӔРАТИ СОЗУР
Осетинские поэты